Сагид Рауфович Рафиков (1912—1992) — советский химик, академик АН Казахской ССР (1962), член-корреспондент АН СССР (1970).

Автор свыше 900 научных трудов, в том числе первых в стране учебников для вузов по химии и физико-химии полимеров. Член научных советов по высокомолекулярным соединениям АН СССР (с 1971). Удостоен премий Совета Министров СССР (1983) и им. С. В. Лебедева РАН (1992, посмертно). Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1975) и Дружбы народов (1982).

Биография 
Родился 6 (19) апреля 1912 года в деревне Каишево.

Окончил в 1937 году Казанский химико-технологический институт. Затем работал на заводе синтетического каучука в Казани.
1938—1948 работал в институтах органической химии АН СССР. С 1948 по 1954 в институте химических наук АН КазССР. С 1954 по 1967 в институте элементоорганических соединений АН СССР.

С 1968 года по 1977 год был директором Института химии Башкирского Филиала АН СССР. С 1967 по 1984 — председатель президиума Башкирского филиала АН СССР.

С 1984 года и до самой смерти работал старшим научным сотрудником Института истории естествознания и техники АН СССР.

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Основные научные работы 
Сагид Рауфович Рафиков является основателем химии высокомолекулярных соединений в Казахстане.

Им впервые в СССР синтезированы волокнообразные полиамиды, разработаны способ синтеза ароматических карбоновых кислот и их производных каталитическим окислением и окислительным аммонолизом алкилбензолов.

Предложен метод получения привитых сополимеров радиационной полимеризацией мономеров из газовой фазы на твёрдые поверхности.

Сагид Рафиков сформулировал основные положения теории и практики слабого ингибирования и открыл принципы регулирования процессов полимеризации.

 Введение к изучению высокомолекулярных соединений. Москва, Ленинград, 1946.
 Синтетические смолы и пластмассы. Алма-Ата, 1950.
 Методы определения молекулярных весов и полидисперсности полимеров. Москва, 1963.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Волков В. А. и др. Выдающиеся химики мира. М., 1991
 

Выпускники Казанского химико-технологического института
Персоналии:ИОХ УНЦ РАН
Сотрудники ИИЕТ РАН
Родившиеся в Дюртюлинском районе
Химики Казахстана
Химики СССР
Химики России
Академики АН Казахской ССР
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены-корреспонденты РАН
Лауреаты премии Совета Министров СССР
Лауреаты премии имени С. А. Лебедева
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР седьмого созыва
Похороненные на Троекуровском кладбище
Доктора химических наук